Snömannen kan syfta på:

 Snömannen – en apliknande varelse som sägs leva högt upp i Himalayabergenen apliknande varelse som sägs leva högt upp i Himalayabergen, se Yeti
 Snömannen (film, 1957) – en brittisk film från 1957 regisserad av Val Guest, originaltitel The Abominable Snowman
 Snömannen (film, 2017) – en brittisk film från 2017 i regi av Tomas Alfredson, originaltitel The Snowman
 Snömannen (roman) – en roman från 2007 av den norske författaren Jo Nesbø